Shibasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Gaku Shibasaki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kō Shibasaki (* 1981), japanische Schauspielerin
 Kōsei Shibasaki (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Masakatsu Shibasaki (* 1947), japanischer Chemiker
 Takahiro Shibasaki (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tomoka Shibasaki (* 1973), japanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Shibazaki